Пеония может означать:

 Пеония — историческая область.
 Пеония (дим) — община (дим) в Греции.

См. также  
 пеонаж.